Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1993 складався з п'яти етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру, фіналу кандидатського турніру і чемпіонського матчу. У матчі перемогу здобула китайська шахістка Се Цзюнь, яка успішно захистила своє звання проти претендентки з Грузії Нани Іоселіані.

Міжзональний турнір 1991 
Одним із етапів чемпіонського циклу був міжзональний турнір, який пройшов у Суботиці (Югославія) в листопаді 1991 року. До нього потрапили переможниці зональних турнірів (загалом 35 шахісток). До кандидатського турніру вийшло шість учасниць. На відміну від попереднього чемпіонського циклу і вперше в історії подібних змагань, міжзональний турнір пройшов за швейцарською системою і складався з 13 раундів.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1991
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || +14 || =28 || +2 || +17 || +21 || −9 || =3 || =5 || =7 || +12 || =4 || +6 || =10 || 9 || 67.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || =26 || +33 || −1 || +20 || +27 || =5 || =16 || +9 || +3 || =4 || =6 || +7 || =12 || 9 || 63.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || +27 || =17 || +9 || =5 || =6 || +21 || =1 || =7 || −2 || =8 || +24 || +11 || =4 || 8½ || 61.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 ||  || −25 || =24 || −33 || +34 || +15 || +10 || =6 || +14 || +16 || =2 || =1 || +9 || =3 || 8½ || 59.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 ||  || =32 || +12 || +7 || =3 || =16 || =2 || +9 || =1 || +8 || =18 || =11 || −10 || =13 || 8 || 60.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 ||  || +13 || =11 || +32 || =26 || =3 || −8 || =4 || +21 || =17 || +16 || =2 || −1 || +9 || 8 || 55.50
|-
| 7 ||  || =18 || =20 || −5 || +33 || +32 || +17 || +8 || =3 || =1 || −9 || +14 || −2 || +19 || 8 || 52.75
|-
| 8 ||  || =28 || =14 || +15 || =9 || +10 || +6 || −7 || =16 || −5 || =3 || =12 || =18 || +29 || 7½ || 53.25
|-
| 9 ||  || +29 || +16 || −3 || =8 || +26 || +1 || −5 || −2 || +21 || +7 || +18 || −4 || −6 || 7½ || 52.25
|-
| 10 ||  || =31 || =26 || +18 || =16 || −8 || −4 || −15 || +33 || +20 || +25 || =13 || +5 || =1 || 7½ || 49.00
|-
| 11 ||  || +22 || =6 || −21 || =32 || +25 || −16 || =27 || +20 || =15 || +17 || =5 || −3 || +18 || 7½ || 48.50
|-
| 12 ||  || =20 || −5 || −26 || −29 || +35 || +34 || +31 || +27 || +24 || −1 || =8 || +14 || =2 || 7½ || 42.00
|-
| 13 ||  || −6 || +29 || =20 || −21 || +23 || =25 || −14 || −22 || +30 || +28 || =10 || +25 || =5 || 7 || 44.00
|-
| 14 ||  || −1 || =8 || =29 || =19 || +31 || =18 || +13 || −4 || +32 || +15 || −7 || −12 || +22 || 7 || 43.75
|-
| 15 ||  || −16 || +22 || −8 || +35 || −4 || =20 || +10 || +32 || =11 || −14 || +33 || −19 || +26 || 7 || 39.00
|-
| 16 ||  || +15 || −9 || +25 || =10 || =5 || +11 || =2 || =8 || −4 || −6 || =22 || =29 || =24 || 6½ || 45.50
|-
| 17 ||  || +30 || =3 || +23 || −1 || =18 || −7 || =25 || =19 || =6 || −11 || =27 || +33 || =20 || 6½ || 41.00
|-
| 18 ||  || =7 || +34 || −10 || +28 || =17 || =14 || =21 || =24 || +25 || =5 || −9 || =8 || −11 || 6½ || 40.25
|-
| 19 ||  || =34 || −23 || =31 || =14 || =28 || +33 || =32 || =17 || =22 || −24 || +26 || +15 || −7 || 6½ || 37.75
|-
| 20 ||  || =12 || =7 || =13 || −2 || =24 || =15 || +30 || −11 || −10 || bye || =23 || +28 || =17 || 6½ || 36.00
|-
| 21 ||  || +24 || =25 || +11 || +13 || −1 || −3 || =18 || −6 || −9 || −26 || +34 || =23 || bye || 6½ || 33.25
|-
| 22 ||  || −11 || −15 || +30 || =31 || =29 || −32 || +28 || +13 || =19 || =23 || =16 || =27 || −14 || 6 || 37.25
|-
| 23 ||  || =33 || +19 || −17 || −27 || −13 || =28 || +29 || =31 || =26 || =22 || =20 || =21 || =30 || 6 || 36.25
|-
| 24 ||  || −21 || =4 || +34 || −25 || =20 || +29 || +26 || =18 || −12 || +19 || −3 || −13 || =16 || 6 || 36.00
|-
| 25 ||  || +4 || =21 || −16 || +24 || −11 || =13 || =17 || +26 || −18 || −10 || −28 || +35 || =27 || 6 || 36.00
|-
| 26 ||  || =2 || =10 || +12 || =6 || −9 || +27 || −24 || −25 || =23 || +21 || −19 || bye || −15 || 6 || 35.25
|-
| 27 ||  || −3 || +30 || =28 || +23 || −2 || −26 || =11 || −12 || =31 || +34 || =17 || =22 || =25 || 6 || 34.25
|-
| 28 ||  || =8 || =1 || =27 || −18 || =19 || =23 || −22 || =35 || bye || −13 || +25 || −20 || +33 || 6 || 29.75
|-
| 29 ||  || −9 || −13 || =14 || +12 || =22 || −24 || −23 || bye || =34 || +35 || +30 || =16 || −8 || 6 || 27.50
|-
| 30 ||  || −17 || −27 || −22 || bye || =33 || +35 || −20 || +34 || −13 || +32 || −29 || +31 || =23 || 6 || 22.00
|-
| 31 ||  || =10 || −32 || =19 || =22 || −14 || bye || −12 || =23 || =27 || −33 || +35 || −30 || +34 || 5½ ||
|-
| 32 ||  || =5 || +31 || −6 || =11 || −7 || +22 || =19 || −15 || −14 || −30 || bye || =35 || −34 || 5 || 24.25
|-
| 33 ||  || =23 || −2 || +4 || −7 || =30 || −19 || bye || −10 || +35 || +31 || −15 || −17 || −28 || 5 || 22.50
|-
| 34 ||  || =19 || −18 || −24 || −4 || bye || −12 || +35 || −30 || =29 || −27 || −21 || =32 || −31 || 3½ ||
|-
| 35 ||  || НЗ* || НЗ* || bye || −15 || −12 || −30 || −34 || =28 || −33 || −29 || −31 || −25 || +32 || 2½ ||
|}

Сільвія Чіді розпочала боротьбу лише у третьому колі, тому її результат у двох перших колах позначений як «НЗ» (не з'явилася).

Кандидатський турнір 1992-93 
До шахісток, що посіли перші шість місць на міжзональному турнірі, додались Чибурданідзе, яка програла в попередньому чемпіонському матчі, і Марич, яка посіла 2-ге місце на попередньому кандидатському турнірі. Окрім цих 8 учасниць ФІДЕ вирішила додати до турніру Жужу Полгар, яка за рік до того стала першою жінкою, що здобула титул гросмейстера шляхом турнірної боротьби (Гапрінданвілі та Чибурданідзе здобули цей титул спеціальним рішенням ФІДЕ).

Кандидатський турнір проходив у два кола в Шанхаї в жовтні — листопаді 1992 року. Але, на відміну від попереднього циклу, двоє перших шахісток потім грали між собою матч із 8 партій, щоб визначити претендентку. Як і очікували, Жужа Полгар набагато переважала суперниць, на три очки випередивши Іоселіані, яка вийшла у фінал кандидатського турніру завдяки кращому додатковому показникові, ніж був у Чибурданідзе.

Фінал проходив у Монако в лютому 1993 року. Мало хто очікував, що в ньому буде хоч якась боротьба, оскільки Полгар мала на 100 пунктів вищий рейтинг, ніж її суперниця. Після того як Полгар виграла перші дві партії й звела внічию третю, їй потрібно було для перемоги здобути лише одне очко. Однак Іоселіані виграла шосту гру, звела внічию сьому і виграла восьму, таким чином перевівши гру на тай-брейк із двох партій. Полгар виграла першу гру тай-брейку, але Іоселіані зрівняла рахунок, а це означало другий тай-брейк. У ньому знову Полгар виграла першу партію, а Іоселіані — другу. Тоді ФІДЕ вирішила визначити переможницю жеребкуванням. У ньому пощастило Іоселіані, яка здобула право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Се Цзюнь.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1992
|-
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || 2540 || — || 1½ || 1½ || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 1½ || 2 || 12½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 2445 || ½ || — || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 0 || 2 || 1 || 9½ || 70.75
|-
| 3 ||  || 2505 || ½ || 1 || — || ½ || 1½ || 2 || 1½ || 1 || 1½ || 9½ || 68.75
|-
| 4 ||  || 2390 || 1 || ½ || 1½ || — || 1½ || 1 || 1½ || 1 || 0 || 8 || 65.00
|-
| 5 ||  || 2315 || ½ || ½ || ½ || ½ || — || ½ || 2 || 1½ || 2 || 8 || 56.00
|-
| 6 ||  || 2415 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1½ || — || 1 || 1½ || 1 || 6½ ||
|-
| 7 ||  || 2370 || 0 || 2 || ½ || ½ || 0 || 1 || — || ½ || 1½ || 6 || 46.25
|-
| 8 ||  || 2435 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1½ || — || 1 || 6 || 46.00
|-
| 9 ||  || 2370 || 0 || 1 || ½ || 2 || 0 || 1 || ½ || 1 || — || 6 || 45.75
|}

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Фінал кандидатського турніру 1993
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! TB1 !! TB2 !! TB3 !! TB4 !! Загалом
|-
| align=left | 
| 1 ||style="background:#CFCFCF; color:black"| 1 || ½ ||style="background:#CFCFCF; color:black"| ½ || ½ ||style="background:#CFCFCF; color:black"| 0 || ½ ||style="background:#CFCFCF; color:black"| 0 || 1 ||style="background:#CFCFCF; color:black"| 0 || 1 ||style="background:#CFCFCF; color:black"| 0 || 6
|-
| align=left | 
|style="background:#CFCFCF; color:black"| 0 || 0 ||style="background:#CFCFCF; color:black"| ½ || ½ ||style="background:#CFCFCF; color:black"| ½ || 1 ||style="background:#CFCFCF; color:black"| ½ || 1 ||style="background:#CFCFCF; color:black"| 0 || 1 ||style="background:#CFCFCF; color:black"| 0 || 1 || 6
|}

Матч за звання чемпіонки світу з шахів 1993 
Чемпіонський матч проходив у Монако 1993 року й за характером боротьби був цілковитою протилежністю фіналу кандидатського турніру. Щастя Іоселіані закінчилось і чемпіонка Се Цзюнь легко її перемогла, зберігши за собою звання.

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Чемпіонський матч 1993
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! Загалом
|-
| align=left | 
|style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: red"| 0 || 2½
|-
| align=left | 
|style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 || 8½
|}

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1993 у шахах